Франсуаза Дюрр була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в четвертому колі її перемогла Гейл Шерріфф.

П'ята сіяна Ненсі Річі виграла титул, у фіналі перемігши Енн Джонс з рахунком 5–7, 6–4, 6–1. Для Річі це був перший титул на Відкритому чемпіонаті Франції, а також друга і остання перемога на турнірах Великого шолома загалом після Чемпіонату Австралії 1967. Ці змагання стали першим турніром Великого шолома Відкритої ери, коли професійним тенісистам дозволили змагатися проти аматорів.

Сіяні гравчині 

  Біллі Джин Кінг (півфінал)
  Енн Джонс (фінал)
  Франсуаза Дюрр (4 коло)
  Розмарі Казалс (4 коло)
  Ненсі Річі (переможниця)
  Керрі Мелвілл (4 коло)
  Власта Вопічкова (чвертьфінал)
  Марія Буено (чвертьфінал)
  Патрісія Вокден (4 коло)
  Леа Періколі (знялася)
  Аннетт дю Плуї (півфінал)
  Галина Бакшеєва (4 коло)
  Елена Субіратс (чвертьфінал)
  Гейл Шерріфф (чвертьфінал)
  Едда Будінг (4 коло)
  Монік Сальфаті (2 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 

Жінки, одиночний розряд
Відкритий чемпіонат Франції
Відкритий чемпіонат Франції